Дротткветт (, Дроёттквэтт) или «дружинный размер» — трёхтактный стихотворный размер, наиболее детально разработанный в скальдической поэзии. Размер использует различные формы аллитераций и ассонансов, удовлетворяющих требованиям германского стиля аллитерационного стиха.

Структура и правила дротткветта 
Станс дротткветта состоит из восьми строк. В каждой его строке должно быть шесть слогов, три из которых несут метрическое ударение, и две-три аллитерации. Ударные слоги одновременно несут и словесное ударение. Как правило, они долгие, но иногда два кратких слога могут заменить один долгий. Каждая строка заканчивается хорейной стопой.

В нечетных строках использовались неполные внутренние рифмы и так называемый скотхендинг (skothending), когда рифма получается одинаковым набором согласных с различными гласными, не обязательно в начале слова.

Чётные строки обязательно начинались с ударного аллитирирующего слога. В них использовались полные внутренние рифмы и так называемый адальхендинг (aðalhending) — рифмовка схожих слогов, не обязательно в конце слова.

Дротткветт подразумевает одни из наиболее жестких правил в скальдической поэзии. Требования были настолько жесткими, что часто поэма записывалась двумя синтаксами, то есть отдельные предложения могли переплетаться друг с другом. Общие правила переплетения: одно из двух первых предложений должно закончиться раньше, чем начнётся третье. Частный тип вставки занимает всю предпоследнюю строку полустрофы и первую половину последней строки.

Сложности стихосложения и примеры построения 
Большинство дошедших до нас дрёттквэттов сохранились в скандинавских сагах, особенно в биографиях скальдов. Чтобы лучше понять особенности размера дроттветта, их надо разобрать на примере.

Согласно «Красивой коже» () конунг Харальд III в битве при Стамфорд-Бридже произнес следующие строки дротткветтом (ассонансы и аллитерации выделины жирным; предложения цветом: нач. I, кон. I, нач. II, кон. II):

По преданию саги вначале Харальд сочинил это произведение в форме форнирдислага (fornyrðislag), но посчитав его негодным, сочинил новый уже в форме дроттквета. Хотя сам факт пересочинения может быть вымышленным, наличие такого эпизода свидетельствует о степени уважения к данной форме поэзии.

Фактическое отсутствие в дословном переводе связности мысли объясняется использованием большого количества кеннингов в приведенной висе. Их использование необходимо не только для придания произведению насыщенности и замысловатой формы, но и для того чтобы строго соответствовать правилам дротткветта. Использованные кеннинги следует читать так: «соколиное поле» означает «рука», «ожерелия жердь» — «женщина», «лед Хлёкки» — блестящий «меч», «шлема ствол» — «голова», «возмущенная сталь» — «битва».

Другие примеры скальдических вис:

Примечания

Литература 
 Гуревич Е. А., Матюшина И. Г. Поэзия скальдов. — М.: РГГУ, 1999.

Метрика
Поэзия скальдов